John Abercrombie peut désigner :
 John Abercrombie (1726-1806), horticulteur et agronome britannique ;
 John Abercrombie (1780-1844), médecin et philosophe écossais ;
 John Abercrombie (1944-2017), guitariste et mandoliniste américain.